Максим Николаевич Калинин (31 августа 1968, Москва — 1 декабря 2011, там же) — российский экономист, специалист по рынку ценных бумаг, киноактёр.

Биография 
Максим Калинин окончил московскую школу № 93. Сыграл одну из главных ролей в культовом советском телевизионном фильме «Приключения Электроника» (1980). Проходил срочную военную службу в Группе советских войск в Германии. Увлекался горным туризмом. В 1994 году окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Был женат, было двое детей.

Трудовая деятельность 
 1991 — заместитель директора Инвестиционной компании «Викар»;
 1991—1992 — сотрудник брокерского отдела центра «Московские финансы»;
 1992—1993 — заместитель руководителя отдела ценных бумаг банка «Московия»;
 1994—2000 — заместитель директора по технологии ОАО «Регистратор НИКойл».
 2000—2011 — генеральный директор ОАО «Регистратор НИКойл».
 С 2011 — член советов директоров ОАО ИК «Проспект» и ЗАО «Новый регистратор».
 С 1999 — бессменный член совета директоров ПАРТАД.
 С начала 2011 — член Проектной группы по совершенствованию финансовой инфраструктуры и регулированию финансового рынка, Рабочей группы по созданию Международного финансового центра в РФ.
 На протяжении 2009—2011 годов выступал активным участником нового цикла дискуссий по вопросам создания Центрального депозитария в России, принимал участие в качестве ведущего докладчика в различных конференциях, связанных с развитием инфраструктуры рынка ценных бумаг Вёл собственный блог в профессиональном интернет-сообществе..

Один из основоположников регистраторской деятельности в России, как в части разработки технологического процесса осуществления ведения реестров, так и с точки зрения нормативного обеспечения деятельности регистраторов. Принимал непосредственное участие в разработке всех основных нормативных актов, регламентирующих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. При участии Максима Калинина ПАРТАД были разработаны и согласованы с ФСФР России Стандарты регистраторской деятельности.

Автор многочисленных статей по вопросам регулирования финансового рынка и развития его инфраструктуры, опубликованных в профильных периодических изданиях, в частности, в журнале «Рынок ценных бумаг» (1995—2011), «Ведомости ПАРТАД» (1998—2004), «Инфраструктура рынка ценных бумаг» (2003—2006), соавтор сборников научных трудов «Теория и практика организации учёта прав собственности на именные ценные бумаги» (, 2007), автор книги «Вечнозелёная инфраструктура РЦБ» (, 2010) и др.

Гибель 
Погиб при невыясненных обстоятельствах. По сообщениям в СМИ, выбросился из окна своей квартиры в Москве 1 декабря 2011 года. Существуют и иные версии. В частности, рассматривается возможность доведения до самоубийства или убийства. Похоронен на Митинском кладбище (уч. 48б) в Москве.

Фильмография 

  — Приключения Электроника — Вова Корольков «Профессор» (озвучивание — Татьяна Канаева)
  — Конь белый (в эпизоде «Отверженные»)

Библиография

Примечания 

Выпускники экономического факультета МГУ
Похороненные на Митинском кладбище
Дети-актёры СССР
Самоубийцы, бросившиеся с высоты
Управленцы России